

Odličja po godinama

Uspješnost po državama 

Europska natjecanja u hokeju na ledu
Europska prvenstva
Europska natjecanja državnih reprezentacija
Natjecanja državnih reprezentacija u hokeju na ledu